Dickenson ist der Familienname folgender Personen:

 Vic Dickenson (1906–1984), US-amerikanischer Jazzposaunist
 Mary Dickenson-Auner (1880–1965), irische Violinistin, Pädagogin und Komponistin

im NRHP gelistete Objekte:
 Dickenson County Courthouse, in Clintwood, Virginia, ID-Nr. 82004553
 Dickenson House, in Greenville, Alabama, ID-Nr. 86001794

Sonstiges:
 Dickenson County, Verwaltungseinheit in Virginia